Ca l'Estany (plaça Orpí), casa de Piera (Anoia)
 Ca l'Estany (carrer Doctor Carles), una altra casa de Piera (Anoia)
 Ca l'Estany (Artesa de Segre), casa de Collfred, al municipi d'Artesa de Segre (Noguera)